Дюссельдорф  — місто на заході Німеччини.
 Дюссельдорф — хокейний клуб з м. Дюссельдорф.